Ace Lightning (2002-2004) – serial fabularny produkcji brytyjsko-kanadyjskiej.

Jest emitowany na kanale KidsCo od 1 marca 2009. Jest to drugi serial fabularny na tym kanale.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Marka Hollandera i jego przyjaciela Ace’a Lightninga – bohatera gry pod tym samym tytułem, który dostał się do rzeczywistości za sprawą błyskawicy, która uderzyła w antenę satelitarną w domu Marka.

Bohaterowie

Ludzie 
 Mark Hollander – jest chłopcem, który uwielbia gry video.
 Chuck Mugel – najlepszy przyjaciel Marka. Jest komputerowym maniakiem.
 Samantha Thompson – cheerleaderka w szkole do, której uczęszcza Mark. Jest pierwszą dziewczyną chłopaka.

Superbohaterowie 
 Ace Lightning
 Sparx
 Random Virus

Wersja polska  
Wersja polska: Toya Sound StudiosUdział wzięli:
 Janusz German – Ace Lightning
 Urszula Gryczewska – Sparx
 Marcin Truszczyński – Random Virus
 Maciej Więckowski – Chuck Mugel
 Patryk Steczek
 Mariusz Siudziński
 Jacek Łuczak
 Bożydar Murgan
i inni 

Lektor: Bożydar Murgan

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2004